KLV ou klv est un code qui peut désigner :
 KLV,  ;
 klv, le maskelynes, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.

KLV est un sigle qui peut signifier :
 Kawasaki 1000 KLV, une moto du constructeur japonais Kawasaki ;
 Kinderlandverschickung (en français : Éloignement des enfants à la campagne), pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne.